Kasidoli est un toponyme qui peut désigner :
 Kasidoli, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale, République serbe de Bosnie ;
 Kasidoli, un village de Serbie situé dans la municipalité de Priboj, district de Zlatibor.